Лавандулол — спирт, относящийся к терпеноидам.

Свойства 

Бесцветная вязкая жидкость с ароматом розы с примесью запаха травы. Растворяется в этаноле, не растворяется в воде.

Химические свойства лавандулола обусловлены наличием двойной связи и первичной спиртовой группы и напоминают свойства гераниола, но в отличие от него лавандулол не образует кристаллического соединения с хлоридом кальция.

Нахождение в природе 

Лавандулол в небольших количествах в виде ацетата содержится в лавандовом и лавандиновом эфирных маслах.

Способы получения 

Лавандулол получают в основном из эфирных масел. Синтетические способы его получения не имеют практического значения.

Применение 

Лавандулол используют как компонент парфюмерных композиций.

Литература 

 

Терпены и терпеноиды
Душистые вещества